Левенте Лендьел (; 13 июня 1933, Дебрецен, — 18 августа 2014, Будапешт) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1964), экономист.

Биография 
Познакомился с шахматами в 13 лет.

В 1948 году выиграл национальный массовый турнир с участием свыше 30 000 шахматистов. Лучшие результаты в чемпионатах Венгрии: 1959 и 1960 — 5-е, 1964 — 3-е, 1977 — 4-е места. Чемпион Будапешта (1961). В составе команды Венгрии участник ряда олимпиад (1960—1970). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Улан-Батор (1956) — 4-5-е, Балатонфюред (1960) — 3-5-е, Варшава (1961) — 3-4-е, Бевервейк (1964) — 5-7-е, Дьюла (1965) — 2-3-е, Венеция (1966 и 1969) — 3-4-е и 2-7-е, Поляница-Здруй (1966) — 2-3-е, Амстердам (1968) — 3-7-е, Белград (1969) — 5-6-е, Байя (1971) и Штип (1977) — 3-4-е, Бар и Вировитица (1977) — 1-е, Валь Торанс (1980, 1981 и 1982) — 1-е, 1-6-е и 1-2-е, Нови-Сад (1981) — 5-8-е, Копенгаген (1983) — 2-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Левенте Лендьела на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Венгрии
Участники шахматных олимпиад